Ophelia (orkaan, 2005)
 Ophelia (orkaan, 2011)
 Ophelia (orkaan, 2017)